Az alábbi lista tartalmazza Franciaország első világháborús ászpilótáit, vagyis azokat a vadászpilótákat, akik legalább öt légi győzelmet elértek az első világháború során. A légi győzelmeknél az első szám az utólag igazolt, biztos győzelmeket jelenti, a második pedig azokat amelyek csak bizonytalan vagy töredékes adatokon alapulnak. A rang a világháború során elért katonai rangot jelenti.

Francia ászpilóták az első világháborúban  

A francia légierőben harcoló külföldi állampolgárok

Fordítás 

 
Franciaország katonái az első világháborúban